Jem
 Jemma Griffiths walesi énekesnő művészneve
 Jem, Frederik Pohl 1980-as sci-fi regénye
JEM
 Japanese Experiment Module, JEM: a Nemzetközi Űrállomás japán egysége
 JEM, Játékos Emberek Magazinja: online társasjátékos havilap